Departure — дебютный студийный альбом английского певца и автора песен Тайо Круза. Он был выпущен 17 марта 2008 года. Альбом вошел в чарт альбомов Великобритании под номером 17.

Фон 
Что касается его музыкальных амбиций в отношении альбома, в феврале 2008 года Круз сказал известному британскому R&B писателю Питу Льюису о отмеченном наградами альбоме Blues & Soul: «Я пытался быть разнообразным в своей музыке, не заходя слишком далеко влево и поражать людей случайными вещами, которые они просто не узнают, я бы предпочел, чтобы они сначала узнали меня! Вот почему я дал им что-то, к чему они могут относиться, и что им не будет слишком сложно понять, но в то же время не делая его универсальным. В отличие от американского R&B, который часто очень однообразен, а иногда и немного очевиден, я искренне не думаю, что моя пластинка звучит как чья-либо другая».

Синглы 
Первым синглом был «I Just Wanna Know», выпущенный 6 ноября 2006 года. Он занял 29-е место в британском чарте синглов. Вторым синглом был «Moving On», который был выпущен 10 сентября 2007 года. Цифровая версия для скачивания была выпущена 3 сентября 2007 года. Песня оказалась лучше, чем первый сингл, заняв 26-е место в UK Singles Chart. Третий сингл «Come On Girl» с участием Лучианы был выпущен 3 марта 2008 года и занял 5-е место в UK Singles Chart. Четвёртый сингл «I Can Be» достиг 19-го места в британском чарте синглов от 25 мая 2008 г., основываясь только на продажах загрузок. Он также достиг 23-го места в ирландском чарте синглов, опять же благодаря количеству загрузок. Пятый сингл «She's Like a Star» был выпущен 11 августа 2008 года. Песня заняла 20-е место в британском чарте синглов.

Оценка 

The Guardian сказал: «Это проявляется не только в битах и ​​электронной направленности; альбом абсолютно пропитан чудесными струнами лагерного диско. Собственный парящий вокал Круза больше всего напоминает Seal „Never Gonna Get Us“ кажется постоянно на грани перехода в Crazy. Хотя временами ему не хватает низких частот (Крузу следует узнать о достоинствах тяжелой басовой партии), это стильный, изобретательный дебют». BBC отмечает: «Большинство баллад задействуют струнные поверх ритмов R&B, но „Come On Girl“ — это все хрустящее электро. „Fly Away“ начинается с приятного риффа электрогитары, а „I Can Be“ напоминает 80-е. Британский поп-соул действует как Джо Джексон или Fine Young Cannibals.. Тем не менее, Departure — это альбом с гораздо более американским, чем британским звучанием, с голосом Круза, расплывающимся до среднеатлантического шипения». Альбом вошел в чарт альбомов Великобритании под номером 17 с продажами 11 880. В сентябре 2008 года альбом был официально сертифицирован BPI золотым, достигнув более 100 000 продаж.

Треклист 
Все песни спродюсированы и написаны Тайо Крузом

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Тайо Круза